Saint-André-des-Eaux kan syfta på:
 Saint-André-des-Eaux, Côtes-d'Armor
 Saint-André-des-Eaux, Loire-Atlantique